Søndergårde kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Søndergårde (Emmerlev Sogn) – en landbrugsejendom i Emmerlev Sogn
 Søndergårde (Fur Sogn) – en bebyggelse i Fur Sogn
 Søndergårde (Hadsund Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hadsund Sogn
 Søndergårde (Ingstrup Sogn) – en bebyggelse i Ingstrup Sogn
 Søndergårde (Rørup Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Rørup Sogn
 Søndergårde (Valsgård Sogn) – en bebyggelse i Valsgård Sogn
 Søndergårde (Vivild Sogn) – en bebyggelse i Vivild Sogn